Wuyi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 das Gebirge Wuyi Shan (武夷山) im äußersten Nordwesten der chinesischen Provinz Fujian, siehe Wuyi-Gebirge;
 den Kreis Wuyi (武邑县) der Stadt Hengshui in der Provinz Hebei, siehe Wuyi (Hengshui);
 den Kreis Wuyi (武义县) der Stadt Jinhua in der Provinz Zhejiang, siehe Wuyi (Jinhua);
 das Straßenviertel Wuyi (五一街道) im Stadtbezirk Gulou in der Provinz Henan, siehe Wuyi (Gulou);
 das Straßenviertel Wuyi (五一街道) im Stadtbezirk Shigu in der Provinz Hunan, siehe Wuyi (Shigu);
 das Straßenviertel Wuyi (五一街道) der Stadt Jiayuguan in der Provinz Gansu, siehe Wuyi (Jiayuguan);
 das Straßenviertel Wuyi (五一街道) der Stadt Ulanhot im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China, siehe Wuyi (Ulanhot);
 das Straßenviertel Wuyi (武夷街道) der Stadt Wuyishan in der Provinz Fujian, siehe Wuyi (Wuyishan);
 die Großgemeinde Wuyi (武邑镇) im gleichnamigen Kreis in Hebei, siehe Wuyi (Wuyi);
 die Gemeinde Wuyi (五一乡) des Autonomen Kreises Yitong der Mandschu in der Provinz Jilin, siehe Wuyi (Yitong);
 die Gemeinde Wuyi (吾伊乡) des Kreises Zamtang in der Provinz Sichuan, siehe Wuyi (Zamtang);
 die Staatsfarm Wuyi der Provinz Henan (河南省五一农场) im Kreis Luoshan der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Wuyi (Luoshan);
 die Staatliche Viehzuchtfarm Wuyi (五一种畜场) im Zhenglan-Banner des Xilin-Gol-Bundes im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Wuyi (Zhenglan);
 das Dorf Wuyi (五一村) der Großgemeinde Xiexing im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der Provinz Sichuan, siehe Wuyi (Xiexing);
 das Dorf Wuyi (五一村) der Großgemeinde Aizi im Kreis Shixing der Stadt Shaoguan in der Provinz Guangdong, siehe Wuyi (Aizi);
 das Dorf Wuyi (五一村) der Großgemeinde Fuyu im Kreis Fuyu der Stadt Qiqihar in der Provinz Heilongjiang, siehe Wuyi (Fuyu).

Siehe auch: Wuyi-Tee